Куахималпа има више значења:

 Куахималпа, Лос Куервос (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Куахималпа (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику